Chaunu steht für:

 eine Ortschaft in der Gemeinde Marcellaz-Albanais im Département Haute-Savoie, Frankreich

Chaunu ist der Familienname folgender Personen:

 Pierre Chaunu (1923–2009), französischer Historiker und Universitätsprofessor
 Honoré Chaunu (1839–1871), französischer Journalist und Kriegsberichterstatter